Suck It and See — четвёртый студийный альбом британской рок-группы Arctic Monkeys, выпущенный 6 июня 2011 года (в США — 7 июня).

Об альбоме 
Продюсером альбома, как и двух предыдущих, стал Джеймс Форд. Запись проходила в Лос-Анджелесе в 2010—2011 годах.

Список композиций 
Треклист альбома был опубликован на сайте группы 10 марта 2011 года.

Синглы 
 Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair
 The Hellcat Spangled Shalalala
 Suck It and See
 Black Treacle

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Альбомы Arctic Monkeys
Альбомы, спродюсированные Джеймсом Фордом
Альбомы инди-рока
Альбомы психоделического рока
Альбомы EMI Records
Альбомы Domino Records
Альбомы Warner Bros. Records